Телесериал «Наследие» может означать:
 «Наследие» (2014—2017) — датский телесериал.
 «Наследие» (2014) — российский телесериал Александра Касаткина.
 «Наследие» (2018—2022) — американский телесериал.
 «Наследие» (2022) — российский телесериал Алексея Голубева.

См. также 
 Наследие